Caserío hace referencia a varios artículos:

 Caserío, tipo de vivienda tradicional en el norte de España (País Vasco, Navarra, Asturias, Cantabria y León).
 Caserío, entidad de población rural en Chile que tiene un nombre propio y que posee tres o más viviendas cercanas entre sí, con una población inferior a los 301 habitantes.
 Caserío, categoría de centro poblado en Perú, con una población entre 151 y 1000 habitantes.

Enlaces externos